Девица:

 Де́ви́ца (устар.) — незамужняя женщина, женщина юного возраста, девушка.
 Девица, Лигита (род. 1940) — советская и латвийская актриса театра и кино.

Реки 
 Девица — река в Воронежской области, верхний приток Дона.
 Девица — река в Воронежской области, нижний приток Дона.
 Девица — река в Усманском районе Липецкой области, приток Усмани.
 Девица — река в Могилёвской области приток Сожа.

Населённые пункты 
 Девица — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Девица — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Девица — село в Усманском районе Липецкой области.

Искусство 
 «Девица» () — американский фильм 2018 года.

См. также 
 Девушка (значения)